POF ou P.O.F. peut désigner :
 Publications orientalistes de France (ou Presses orientalistes de France), éditeur
 Parti ouvrier français (1882-1902), premier parti marxiste en France
 Plenty Of Fish, un site de rencontres en ligne
 Pof (varappe) peut être par déformation du mot franco-savoyard « peuf » signifiant « poussière », un petit sac de tissu contenant de la résine en poudre (colophane), généralement attaché à la ceinture des varappeurs par une cordelette et destiné à saupoudrer les prises du rocher elles-mêmes et les semelles des chaussons d’escalade pour en augmenter l’adhérence. .